

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Agathon Jean François Fain, (1778-1837), écrivain et homme politique français ;
 David Fain, scénariste, monteur et directeur d'animation américain ;
 Elizabeth Craft et Sarah Fain, scénaristes et productrices américaines ;
 Matty Fain, (1905-1971), acteur américain ;
 Michel Fain, (1917-2007), psychanalyste français ;
 Sammy Fain, (1902-1989), compositeur et acteur américain.

Personnages de fiction
 Padan Fain est un personnage du cycle de fantasy La Roue du temps de Robert Jordan

Toponymie
 Fain-lès-Moutiers est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne ;
 Fain-lès-Montbard est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne.

Homonymie de patronyme